Яків син:
 Яків син Ісаака — третій Біблійний патріарх
 Яків син Зеведеїв — один з 12 апостолів Ісуса Христа, брат Івана.
 Яків син Алфеїв — один з 12 апостолів Ісуса Христа.